Одиночний тенісний турнір серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро проходив в Олімпійському тенісному центрі з 6 по 14 серпня.

Чемпіон Олімпіади в Лондоні Енді Маррей відстояв свій титул.

Розклад змагань

Сіяні тенісисти

Сітка

Легенда 

 INV = Запрошення тристоронньої комісії
 IP = Місце ITF
 Alt = Заміна
 PR = Захищений рейтинг

 w/o = Без гри
 r = Зняття
 d = Присуджена перемога

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Men's Singles Drawsheet
 Olympic Tennis Event
 Entry List

Чоловічий одиночний турнір
2016 у тенісі‎